Рихард Валлашек (; , Брюнн — , ) — австрийский музыковед.

Защитил диссертацию доктора философии в 1887 г. во Фрайбургском университете, затем вил и работал в Лондоне. В 1896 г. защитил в Вене вторую докторскую диссертацию по психологии, в работе над которой консультировался с Эрнстом Махом. После этого преподавал в Венском университете, с 1908 г. профессор. Опубликовал книги «Эстетика музыкального искусства» (; 1886) и «Психология и патология представления» (; 1905). Вёл раздел музыкальной критики в газете «Die Zeit».

Наиболее известен своей книгой «Примитивная музыка: Изучение истоков и развития музыки, песен, музыкальных инструментов, танца и пантомимы у первобытных рас» (; 1893), снискавшей ему славу основоположника венской школы сравнительного музыковедения.

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь/Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 93 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Richard Wallaschek. Primitive Music: An Inquiry into the Origin and Development of Music, Songs, Instruments, Dances, and Pantomimes of Savage Races

Музыковеды Австрии
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
доктора философии
Преподаватели Венского университета